Karel Anton Hohenzollern (Karel Anton Fridrich Vilém Ludvík; 1. září 1868, Sigmaringen – 21. února 1919, Andernach) byl člen rodu Hohenzollern-Sigmaringen.

Život 
Karel Anton se narodil jako třetí a nejmladší syn prince Leopolda Hohenzollernského a jeho manželky Antonie Portugalské. Jeho staršími bratry byli princ Vilém Hohenzollernský a rumunský král Ferdinand I.

28. května 1894 se pětadvacetiletý Karel v Bruselu oženil se svou o čtyři roky mladší sestřenicí, princeznou Josefínou Karolínou, nejmladší dcerou prince Filipa Belgického a jeho manželky Marie Hohenzollernské. V roce 1909 pár koupil zámek Namedy u Andernachu. Karel Anton sloužil během první světové války jako pruský generálporučík. Zemřel 21. února 1919 po návratu na zámek Namedy ve věku 50 let.

Karel Anton měl s Josefínou Karolínou čtyři děti:

 Stefanie Josefína Hohenzollernská (8. dubna 1895 – 7. srpna 1975)
 Marie Antonie Hohenzollernská (23. října 1896 – 4. července 1965)
 Albrecht Ludvík Hohenzollernský (28. září 1898 – 30. července 1977)
 Henrietta Karolína Hohenzollernská (29. září 1907 – 3. října 1907)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 1. září
Narození v roce 1868
Narození v Sigmaringenu
Úmrtí 21. února
Úmrtí v roce 1919
Úmrtí v Porýní-Falci
Hohenzollernové
Nositelé Královského hohenzollernského domácího řádu
Nositelé Řádu červené orlice
Nositelé Řádu svatého Huberta
Nositelé Vévodského sasko-ernestinského domácího řádu
Nositelé Řádu bílého sokola
Rytíři velkokříže Řádu Kristova
Rytíři velkokříže Řádu avizských rytířů
Čestní rytíři velkokříže Královského Viktoriina řádu
Pruští generálové
Muži